Деми́дов — російське прізвище, яке утворене від православного імені Демид ().

 Демидов Акинфій Микитович — російський підприємець і промисловець
 Демидов Вадим Сергійович — норвезький футболіст російського походження
 Демидов Василь Олександрович — Герой Радянського Союзу
 Демидов Володимир Володимирович (*1948) — радянський футболіст, захисник
 Демидов Володимир Олексійович — Герой Радянського Союзу
 Демидов Іван Григорович — повний кавалер ордена Слави
 Демидов Кузьма Прохорович — український актор, співак і хоровий диригент
 Демидов Олександр Олександрович — сапер, Герой Радянського Союзу
 Демидов Ростислав Сергійович — Герой Радянського Союзу
 Демидов Юрій Геннадійович (1983—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Топонім 

 Демидов — місто в Росії, адміністративний центр Демидовського району Смоленської області

Див. також 
 Демидова
 Демидів
Російські прізвища